Missira peut faire référence à :

 Missira, région de Kindia en Guinée
 Missira, Région de Labé en Guinée.

Homonymie